

Cinema e televisione 
 Reversal – film del 2001 diretto da Alan Vint
 Reversal – La Fuga è Solo l'Inizio – film del 2015 diretto da José Manuel Cravioto
 Inversione (Reversal) – episodio della sesta stagione della serie televisiva Arrow

Altro 
 La svolta (The Reversal) – romanzo di Michael Connelly del 2010
 Reversal – nel wrestling, termine che indica una contromossa